Терсія́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Ліможа, 30 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 171,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терсія на сайті французького Національного інституту географії
 Терсія на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терсія на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терсія на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терсія на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез